Прову́лок Єрмака́ — назва провулку у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Провулок Єрмака — провулок у місті Маріуполь.
 Провулок Єрмака — провулок у місті Полтава.

 Провулок Єрмака — зниклий провулок у місті Київ.
 Провулок Єрмака — колишня назва Кленового провулку в місті Дніпро.

Провулок Єрмака — провулок у місті Мінськ.

Провулок Єрмака — провулок у місті Нижній Новгород.
 Провулок Єрмака — провулок у місті Петрозаводськ.
 Провулок Єрмака — провулок у місті Ростов-на-Дону.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки